Tuštanj lahko pomeni:
 Spodnji Tuštanj, naselje v občini Moravče,
 Zgornji Tuštanj, naselje v občini Moravče,
 Grad Tuštanj, srednjeveški grad med obema naseljema.